Честный Джон

 Честный Джон — буквальный перевод с английского языка названия боевой ракеты MGR-1 «Honest John»
 Честный Джон — имя лиса из диснеевского мультфильма «Пиноккио»